Wilczyn (gromada w powiecie bialskim)
 Wilczyn (gromada w powiecie konińskim)